Метал се може односити на:

метал, скуп хемијских елемената са сличним особинама.
хеви метал, или само метал – врста музике